Rio Elba
Elbe (Washington)
Lili Elbe
Elbe-Elster
Elbe de Holanda

Desambiguação